Twin Peaks – serie televisiva del 2017, seguito de I segreti di Twin Peaks
 Twin Peaks – catena statunitense di bar e ristoranti
 Twin Peaks – album dei Mountain del 1974
 Fuoco cammina con me (Twin Peaks: Fire Walk with Me) – film del 1992